Ohrberg ist ein geographischer Name:

Berge:
 Ohrberg (Härtsfeld) (bis ca. 630 m), Südosthang des Höllbucks auf dem Härtsfeld im Osten der Schwäbischen Alb bei Fleinheim, Gemeinde Nattheim, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Ohrberg (Kellerwald) (525,4 m), Berg im Kellerwald bei Armsfeld, Stadt Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Ohrberg (Kaiserstuhl) (427 m), Berg im Kaiserstuhl bei Schelingen, Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Ohrberg (Vorholz) (180,6 m), Ausläufer des Mieckenbergs im Vorholz bei Luttrum, Gemeinde Holle, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Ohrberg (Klein Berkel) (ca. 148 m), Berg bei Klein Berkel, Stadt Hameln, Niedersachsen

Naturschutzgebiet:
 Ohrberg (Naturschutzgebiet), auf dem Ohrberg (Kaiserstuhl), bei Schelingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Oehrberg
 Ohrbergpark
 Ohrnberg